Saubach ist geographischer Name:

Orte:
 Saubach, Ortsteil der Gemeinde Finneland im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt
 Saubach (Barbian), Ortsteil von Barbian, Südtirol, Italien
 Saubach (Gemeinde Sankt Marein bei Graz), Ortsteil von Sankt Marein bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Gewässer:
 Saubach (Berwanger Bach), linker Zufluss des hier Birkenbach genannten Berwanger Bachs in Kirchardt, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Saubach (Biberbach), linker Oberlauf des Biberbaches (zur Unstrut) bis Bad Bibra, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Saubach (Dürnach), linker Zufluss der Dürnach bei Laupheim, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Saubach, deutscher Name der Hutná, linker Zufluss der Eger bei Žatec, Bezirk Louny, Ústecký kraj, Tschechien
 Saubach oder Wilde Sau, Nebenfluss der Elbe im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Saubach (Enz), rechter Zufluss der Enz in Bissingen, Stadt Bietigheim-Bissingen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Saubach (Flanitz), rechter Zufluss der Flanitz vor Frauenau, Landkreis Regen, Bayern
 Saubach (Inde), linker Zufluss der Inde in Stolberg, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Saubach, Unterlaufname der Morre, linker Oberlauf des Billbachs bis Schneeberg, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Saubach (Linksseitiger Gänsbach), Nebenfluss des Linksseitigen Gänsbachs bis zur Hasenmühle von Steinhart, Gemeinde Hainsfarth, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Saubach (Meerbach), linker Nebenfluss des Meerbachs in Bensheim, Kreis Bergstraße, Hessen
 Saubach oder Eittinger Fehlbach, rechter Zufluss des Mittlere-Isar-Kanals bei Eitting, Landkreis Erding, Bayern
 Saubach, Unterlaufname im Mündungsort des Tiefenbach (Neckar, Nürtingen), rechter Zufluss des Neckars in Nürtingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Saubach (Radolfzeller Aach), am Oberlauf erst Talbach, dann bis zur Gemeindegrenze von Mühlhausen-Ehingen Hepbach, rechter Zufluss der Radolfzeller Aach, bei Singen am Hohentwiel, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Saubach (Riedbach), linker Zufluss des dort noch Brückbach genannten Riedbachs vor Hausen, Gemeinde Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Saubach (Selz), Nebenfluss der Selz in Rheinhessen, Rheinland-Pfalz
 Saubach, anderer Name des Stadtseebachs, Zufluss der Sulm, bei Erlenbach, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Saubach (Steinbach), linker Zufluss des Steinbachs (zur Tauber) nahe dem Chausseehaus, Gemeinde Steinsfeld, Landkreis Ansbach, Bayern
 Saubach (Theel), linker Zufluss der Theel bei Lebach, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Saubach (Traisen), rechter Zufluss der Traisen, entspringt nahe Perersdorf und mündet in Pottenbrunn, St. Pölten
 Saubach (Windach), linker Zufluss der Windach in Unterfinning, Gemeinde Finning, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern

Siehe auch:
 Saubächle
 Saubrunnenbach
 Saugraben
 Saugrabenbach
 Säubach
 Zaubach